Besold ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Besold (1904–1991), deutscher Politiker (Bayernpartei, später CSU)
 Christoph Besold (1577–1638), deutscher Jurist und Staatsgelehrter
 Hans Besold (1893–1974), deutscher Elektrotechniker
 Heinrich Besold (1920–2018), deutscher Marineoffizier und U-Boot-Kommandant
 Hieronymus Besold (um 1500–1562), lutherischer Theologe
 Johann George Besold (1580–1625), deutscher Jurist